Иван Дмитриевич Омельченко — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1919 году на хуторе Короткий. Член КПСС с 1943 года.

С 1939 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1939—1980 гг. — участник советско-финляндской войны, участник Великой Отечественной войны, штурман экипажа 24-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта, ведущий инженер, заместитель главного конструктора темы, начальник отдела, начальник лаборатории и главный конструктор аппаратуры КБ-1, первый заместитель генерального конструктора Опытно-конструкторского бюро № 30 Государственного комитета по радиоэлектронике СССР, заместитель директора НИИРП Минрадиопрома СССР, заместитель главного конструктора, главный конструктор системы А-35М Научно-исследовательского института радиоприборостроения Центрального научно-производственного объединения «Вымпел».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1979 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Умер в Москве в 2000 году.

Ссылки 
 Омельченко